Mužská čtyřhra ASB Classic 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2021 a 2022 se nekonal kvůli pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2020, Brit Luke Bambridge s Japoncem Ben McLachlanem, do čtyřhry nezasáhli. Bambridge ukončil v sezóně 2021 profesionální kariéru a McLachlan zvolil start na souběžně hraném Adelaide International.

Vítězi se stali nejvýše nasazení Chorvati Nikola Mektić a Mate Pavić, kteří ve finále zdolali Američany  Nathaniela Lammonse s Jackson Withrow po vyrovnaném průběhu 6–4, 6–7 a [10–6]. Oplatili jim tak překvapivou porážku z jediného předchozího vzájemného duelu na US Open 2021. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali patnáctou společnou trofej. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý třetí deblový titul a pro Paviće to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství. Jejich celková zápasová bilance od navázání spolupráce v roce 2021 po skončení činila 120–34.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ASB Classic 2023